Il doppio  del Comerica Bank Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Carsten Ball e Chris Guccione erano i detentori del titolo, ma Ball quest'anno non ha partecipato. Guccione ha giocato con Frank Moser

Rik De Voest e John Peers hanno battuto in finale Guccione e Moser 6–7(5–7), 6–1, [10–4].

Teste di serie

  Raven Klaasen /  Izak van der Merwe (primo turno)
  Chris Guccione /  Frank Moser (finale)

  Rik De Voest /  John Peers (campioni)
  Robert Farah /  Carlos Salamanca (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

Comerica Bank Challenger 2012